Pardasuka (Pardasuka), een plaats in Indonesië
Pardasuka (Kota Agung), een plaats in Indonesië
Pardasuka (Katibung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing